Гульшат Тачмурадовна Оразмухаммедова (; род. ) — туркменский государственный деятель.

Биография 
Родилась в 1974 году в городе Балканабате Балканского велаята.

В 1995 году окончила Туркменский государственный университет имени Махтумкули. По специальности — историк, преподаватель истории.

Кандидат исторических наук.

1997—2009 — преподаватель кафедры философии и социологии, преподаватель и заведующая кафедрой мировой истории Туркменского государственного университета.

2009—2014 — исполняющий обязанности директора, директор Института истории Академии наук Туркменистана.

2014—2016 — ректор Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

2016—2017 — заместитель хякима г. Ашхабада по образованию, культуре, здравоохранению и спорту.

25.02.2017 — 15.05.2017 — министр культуры Туркменистана.

Награды и звания 
 Медаль «Magtymguly Pyragy»

Министры культуры Туркменистана
Женщины-политики Туркменистана